Scurta ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Scurta (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Scurta (Mureș), Dorf im Kreis Mureș